Дэниел Рудольф Смит (; род. ) — намибийский .

Имеет степень бакалавра политологии и экономики. С 1990-х гг. работал в канцелярии Президента Намибии.

С 2003 г. на дипломатической службе. Занимал должность посла Намибии в Австрии, затем с 2006 г. в Нигерии. С 2010 г. посол Намибии в Швеции и по совместительству в других странах Скандинавии и Балтии.

Примечания 

Дипломаты Намибии